Westerbach ist der Name von Ortschaften/Wüstungen:
 Westerbach (Waidhofen), Gemeindeteil von Waidhofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Westerbach, Wüstung bei Frankfurt am Main aus dem Dreißigjährigen Krieg

Westerbach ist der Name von Fließgewässern:
 Westerbach (Flöthe), rechter Zufluss der Flöthe zwischen Blasheim und Lübbecke, Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Westerbach (Hasel), linker Zufluss der Hasel im Allgäu, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Westerbach (Hüserbach), linker Zufluss des Hüserbachs (zum Soestbach) nahe Eineckerholsenn Geneibde Welver, Kreis Soest, Nordrhein-Westfalen
 Westerbach (Kahl), rechter Zufluss der Kahl im Spessart, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Westerbach (Kappel), rechter Quellbach der Kappel (zur Eder) im Rothaargebirge, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Westerbach (Kößlarner Bach), linker Zufluss des Kößlarner Bachs in Kößlarn, Landkreis Passau, Bayern
 Westerbach (Nidda), rechter Zufluss der Nidda im Taunus, Hochtaunuskreis und Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Westerbach (Rohne), rechter Zufluss der Rohne im Südharz, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Westerbach (Selke), rechter Zufluss der Selke im Unterharz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Westerbach (Sülz), rechter Zufluss der Sülz nahe Offermannsheide, Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Westerbach (Wangerhaldenbach), linker Zufluss der Wangerhaldenbachs (zur Weppach, zur Lindach) bei Schafhof, Stadt Kirchheim unter Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg 
 Westerbach (Werse), rechter Zufluss der Werse nahe Albersloh, Stadt Sendenhorst, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Westbach
 Westernbach